Името Георги Цанев носят:
 Георги Цанев (художник) – български художник (1891-1944)
 Георги Цанев (журналист) – български журналист и поет (1944-2008)
 Георги Цанев (академик) – български литературовед (1895 – 1986)